Il doppio del torneo di tennis Brasilia Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Kent Kinnear e Roger Smith che hanno battuto in finale Ricardo Acioly e Mauro Menezes 6-4, 6-3.

Teste di serie
 Javier Frana /  Javier Sánchez (semifinali)
 Andrés Gómez /  Emilio Sánchez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasilia Open 1991